Por Piatã pode estar à procura de:
No estado brasileiro da Bahia
Piatã, município da Chapada Diamantina.
Piatã, bairro de Salvador
Praia de Piatã, que dá nome ao bairro.
Piatã FM - emissora de Salvador

Desambiguação